LAZ, sigle de trois lettres composé de la lettre L, A et Z, peut faire référence à :
 LAZ, code OACI de la compagnie aérienne bulgare Balkan Bulgarian Airlines.
 , pour Lvivskyï Avtomobilnyï Zavod, constructeur d'autobus et d'autocars ukrainien, dont les usines et le siège social se trouvent à Lviv, en Ukraine.

Voir aussi